Osoby o tym nazwisku:
 Tadeusz Dyło – polski działacz społeczny, żołnierz podziemia
 Tomasz Dyło – polski polityk